Prärie-Rose bezeichnet als Trivialname mindestens drei Rosen-Arten:
 Rosa arkansana
 Rosa carolina
 Rosa setigera